Hoheit steht für:
 Hoheit (Anrede), ehemalig für fürstliche Persönlichkeiten
 Hoheit (Staatsrecht), Ausfluss der Staatsgewalt, daraus folgend Hoheitsrechte
 Kirchenhoheit, Summe der Hoheitsrechte über Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften

Siehe auch:
 Ihre Hoheit
 Königliche Hoheit (Roman von Thomas Mann 1909)